„Ania z Zielonego Wzgórza” − tytuł powieści Lucy Maud Montgomery, będącej pierwszą częścią cyklu „Ania z Zielonego Wzgórza” opowiadającego o losach Ani Shirley.

Filmy 
 Ania z Zielonego Wzgórza − film niemy z 1919 roku
 Ania z Zielonego Wzgórza − film z 1934 roku
 Ania z Zielonego Wzgórza − film z 1956 roku
 Ania z Zielonego Wzgórza − film z 1985 roku
 Ania z Zielonego Wzgórza − film z 2016 roku
 Ania z Zielonego Wzgórza: Dalsze dzieje − film z 1987 roku (sequel filmu z 1985)
 Ania z Zielonego Wzgórza: Dalsze losy − film z 2000 roku (sequel filmu z 1987)
 Ania z Zielonego Wzgórza: Nowy początek − film z 2008 roku (prequel filmu z 1985)

Seriale 
 Ania z Zielonego Wzgórza − brytyjski telewizyjny z 1977 roku
 Ania z Zielonego Wzgórza − japoński serial animowany z 1979 roku
 Ania z Zielonego Wzgórza − kanadyjski serial animowany z 2000 roku

Inne znaczenia 
 Ania z Zielonego Wzgórza − polski zespół muzyczny